Никола́й Бары́шников: Барышников, Николай Васильевич (род. 1948) — советский и российский ученый, специалист в области лингводидактики, доктор педагогических наук, профессор. 
 Барышников, Николай Иванович (1922—2011) — российский советский военный историк, полковник.
 Барышников, Николай Павлович (1946—2019) — российский государственный и политический деятель.